Pesquet est un nom de famille français, d'origine normande, notamment porté par :
 Bernard Pesquet (1922-2009), tueur en série français ;
 Eugénie Pesquet (1891-1970), la mère de Bourvil.
 Robert Pesquet (1917-2010), homme politique français, impliqué dans l'attentat de l'Observatoire ;
 Thomas Pesquet (1978-), spationaute français.
 Pesquet-Deschamps, collectionneur normand d'oiseaux, cité dans plusieurs ouvrages entre 1830 et 1845 comme étant l'importateur en France d'une espèce d'oiseau de Nouvelle-Guinée qui porte désormais son nom, le perroquet de Pesquet.

Voir aussi 
 (374354) Pesquet, astéroïde nommé d'après Thomas Pesquet.

Notes et références

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand